DCMP peut désigner :
 DC Motema Pembe, club de football congolais, basé à Kinshasa
 Désoxycytosine monophosphate